Comitatul Richland (conform originalului, Richland County) este numele a șase comitate din Statele Unite ale Americii.

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Richland, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Richland, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Richland, statul  -- (Categorie și format).
 Comitatul Richland, statul  -- (Categorie și format).
 Comitatul Richland, statul  -- (Categorie și format) și
 Comitatul Richland, statul  -- (Categorie și format).

Vezi și 

 Districtul Richland (dezambiguizare)
 Richland (dezambiguizare)
 Richland (nume)

Legături externe 

 Comitatul Richland, Illinois - Imagini
 Comitatul Richland, Montana - Imagini
 Comitatul Richland, Ohio - Imagini
 Comitatul Richland, Wisconsin - Imagini

Dezambiguizare
Nume proprii